Jan Antoni Rostworowski (zm. 1775) – kasztelan zakroczymski
 Jan Rostworowski (jezuita) (1876–1963)
 Jan Rostworowski (cichociemny) (1913–1944)
 Jan Rostworowski (poeta) (1919–1975)